Сергей Герасимович Батурин (1789—1856) — генерал-лейтенант, сенатор, комендант Шлиссельбургской крепости.

Биография 
Родился  года в Рязанской губернии, сын генерал-майора Герасима Алексеевича Батурина.

Службу начал в 1804 году актуариусом Московского архива Коллегии иностранных дел, откуда 1 января 1808 года перешёл на военную службу юнкером в лейб-гвардии Егерский полк и 12 февраля 1810 года был произведён в офицеры.

В 1812 году Батурин участвовал в отражении нашествия Наполеона в Россию, находился в сражениях под Смоленском, Бородиным и Красным. Далее он в 1813—1814 годах совершил Заграничный поход и был в сражениях под Люценом и Кульмом, где был ранен, и при взятии Парижа. За боевые отличия против Наполеона Батурин был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» (за бой под Красным), российским орденом св. Владимира 4-й степени с бантом, прусским орденом Pour le Mérite и особым прусским знаком ордена Железного креста (Кульмский крест).

21 декабря 1819 года произведён в полковники и переведён в 13-й егерский полк, 8 марта 1820 года назначен командиром этого полка. 6 декабря 1827 года был произведён в генерал-майоры и 18 января 1831 года получил в командование 3-ю бригаду 3-й пехотной дивизии, к которой прибыл только четыре месяца спустя после назначения, поскольку в течение этого времени находился по Высочайшему повелению в губерниях Тверской (в городе Осташкове) и Псковской (в посаде Боровичи) и начальствовал карантинами во время холеры. Вступив в командование бригадой, Батурин участвовал в Польской кампании 1831 года; при взятии Варшавы получил контузию в левую ногу и был ранен ружейной пулей. За эту кампанию он был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» и алмазными украшениями.

6 декабря 1836 года назначен командующим 5-й пехотной дивизией, 18 апреля следующего года произведён в генерал-лейтенанты и 7 мая 1849 года определён в Сенат. Присутствовал в 1-м отделении 6-го департамента, а с 5 октября 1852 года — во 2-м отделении 6-го департамента. Сохраняя звание сенатора, с 21 июня по 16 октября 1849 года он состоял в должности коменданта Шлиссельбургской крепости, после чего снова определен в Сенат.

Скончался  года, похоронен в Москве на кладбище Покровского монастыря.

Награды 
Среди прочих наград Батурин имел российские ордена:
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (3 июня 1813 года)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1813 год)
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» и бриллиантовыми украшениями (22 августа 1831 года)
 Польский знак отличия За военное достоинство (Virtuti Militari) 2-й степени (1831 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (16 декабря 1831 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 4554 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (5 августа 1833 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени (30 августа 1839 года, императорская корона к этому ордену пожалована 14 марта 1842 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (8 июня 1845 года)

Иностранные ордена:
 Прусский орден Pour le Mérite (11 апреля 1814 года)
 Знак прусского ордена Железный крест — Кульмский крест (1814 год)

Семья 
Батурин был дважды женат:
 Первая жена — княжна Маргарита Ивановна Девлеткильдеева (1797—1849), их дети:
 Николай (1819—1857) — коллежский асессор, смотритель бежецких училищ.
 Сергей (1826—1868) — генерал-майор в отставке.
 Фёдор (17.02.1838— ?)
 Вторая жена (с 1851 года) — княжна Екатерина Семёновна Урусова (1820—1882), сестра шахматиста С. С. Урусова.

Источники 

 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 118. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. 143, 194, 417, 472. — ISBN 978-5-903473-05-2
 История лейб-гвардии Егерского полка за сто лет. 1796—1896. — СПб., 1896. — С. 18 (2-й пагинации), 55 (3-й пагинации)
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917 гг: Материалы для биографий. — СПб., 2011. — С. 40. — ISBN 978-5-86007-666-2
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 февраля. — СПб., 1856. — С. 68
 Список сенаторов по старшинству чинов. Исправлен по 1 января 1854 года. — СПб., 1854. — С. 39
 Lehmann G. Die Ritter des Ordens pour le mérite. Zweiter band: 1812—1913. — Berlin; 1913. — S. 219

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Похороненные на кладбище Покровского монастыря